Cantalamessa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Nicola Cantalamessa, Mitglied des Europäischen Parlamentes
 Giacinto Cantalamessa Carboni (1789–1858), Historiker
 Giulio Cantalamessa (1846–1924), italienischer Maler
 Raniero Cantalamessa (* 1934), Prediger des päpstlichen Hauses, Kardinal